Mistrzostwa Europy Mikstów w Curlingu 2012 odbyły się między 30 września a 6 października, w tureckim Erzurum. 

Tytułu mistrzowskiego broniła reprezentacja Szwajcarii. W zawodach udział wzięło 24 reprezentacje, w rywalizacji zadebiutowała Słowenia. Bezpośrednio po turnieju odbyły się Mistrzostwa Europy grupy C.

Złote medale wywalczyli Szkoci (Ewan MacDonald), którzy w finale pokonali 8:4 Szwedów (Rickard Hallström). W meczu o brązowy medal Finowie (Aku Kauste) okazali się być lepsi od Austriaków (Karina Toth).



Reprezentacje

Grupy 
Drużyny podzielono na 3 grupy:

Klasyfikacja grupowa 
Po sesji 17.

Round-Robin

Sesja 1. 
30 września 2012; 19:30

Sesja 2. 
1 października 2012; 9:00

Sesja 3. 
1 października 2012; 12:30

Sesja 4. 
1 października 2012; 16:00

Sesja 5. 
1 października 2012; 19:30

Sesja 6. 
2 października 2012; 9:00

Sesja 7. 
2 października 2012; 12:30

Sesja 8. 
2 października 2012; 16:00

Sesja 9. 
2 października 2012; 19:30

Sesja 10. 
3 października 2012; 9:00

Sesja 11. 
3 października 2012; 12:30

Sesja 12. 
3 października 2012; 16:00

Sesja 13. 
3 października 2012; 19:30

Sesja 14. 
4 października 2012; 8:30

Sesja 15. 
4 października 2012; 12:00

Sesja 16. 
4 października 2012; 15:30

Sesja 17. 
4 października 2012; 19:00

Playoff

Ćwierćfinały 
5 października 2012; 9:00

Półfinały 
5 października 2012; 21:00

Mały finał 
6 października 2012; 17:00

Finał 
6 października 2012; 17:00

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Sezon 2012/2013 w curlingu

Linki zewnętrzne 
Oficjalna strona Mistrzostw

2012
2012 w curlingu
Curling w Turcji
2012 w Turcji
Erzurum